Эта статья — список значений, О самом имени см. Дмитрий.
Дмитрий — мужское имя; встречается в вариантах Димитрий, :

Известные носители в Византии 
 Димитрий Кидонис (1324—1398) — государственный деятель, ученый богослов, писатель и переводчик.
 Димитрий Комнин Дука — последний деспот Фессалоник с 1244 и до его завоевания Никейской империей в 1246 году.
 Димитрий Ласкарис Леонтарис (ок. 1391—1425) — византийский военный и политический деятель. Регент последнего византийского деспота Фессалоник Андроника Палеолога в 1408―1415 годах.
 Димитрий Монферратский (1205—1230) — последний король латинского Фессалоникского государства с 1207 по 1224 год.
 Димитрий Прогон (ум. 1215 или 1216) — князь Арберии в 1208—1215/1216. Последний правитель из династии Прогонов.

 Димитрий I Кантакузин (ок. 1343 — конец 1383 или начало 1384) — правитель Морейского деспотата в 1383 году. Последний представитель династии на Морейском престоле.
 Димитрий II Палеолог (1407—1470) — последний правитель Морейского деспотата в 1449―1460 годах.

Известные носители в России 
 Дмитрий Александрович (1250—1294) — князь Переяславль-Залесский, Новгородский, великий князь Владимирский.
 Дмитрий Михайлович Грозные Очи — великий князь Тверской (1319—1325) и великий князь Владимирский (1322—1325), убит в Орде.
 Дмитрий Михайлович Боброк-Волынский — литовский князь из династии Гедиминовичей, участник Куликовской битвы 1380 года, погиб в битве на Ворскле в 1399 году.
 Дмитрий Борисович (1253—1294) — князь Ростовский (1278—1286, 1288—1294), Углицкий (1285—1288).
 
 Дмитрий Иванович Донской (1350—1389) — русский военный и политический деятель. Князь Московский с 1359 года и  великий князь Владимирский с 1363 года.
 
 Дмитрий Кориатович (ум. 1399) — литовский князь, сын князя Кориата (Михаила) Гедиминовича. 
 Дмитрий Мстиславич (ум. 1223) — князь Козельский 1216/1219, сын козельского и черниговского князя Мстислава Святославича.
 Дмитрий Ольгердович (?—1399) — удельный князь Брянский, Стародубский и Трубчевский из династии Гедиминовичей, родоначальник князей Трубецких.
 Дмитрий Юрьевич Красный (1421—1441) — князь Углицкий, Бежецкий и Галицкий.
 Дмитрий Юрьевич Шемяка (?—1453) — Великий князь Владимирский и Московский в 1445 году и в 1446—1447 годах. Первый господарь всея Руси и выпустивший монету с такой надписью в 1446—1447 годах.
 Дмитрий Алексеевич (1648—1649) — первый сын царя Алексея Михайловича.
 Дмитрий Андреевич (ок. 1481—после 1540) — младший из двух сыновей удельного князя Углицкого Андрея Васильевича Горяя и мезецкой княжны Елены Романовны. 
 Дмитрий Иванович Жилка (1481—1521) — князь Углицкий, сын Ивана III.
 Дмитрий Иванович Внук (1483—1509) — внук Ивана III, князь, венчанный дедом на царство, а затем умерший в заключении.
 Дмитрий Иванович (1552—1553) — старший сын Ивана IV Грозного, царевич, его наследник во время тяжёлой болезни в 1552; погиб в младенчестве.
 Дмитрий Углицкий (1582—1591) — младший сын Ивана IV Грозного от Марии Фёдоровны Нагой, шестой или седьмой его жены. Царевич, погиб при невыясненных обстоятельствах в Угличе.
 Дмитрий Трубецкой (?—1625) — русский военный и политический деятель Смутного времени, один из руководителей Первого ополчения, глава Земского правительства в 1611—1613 годах.
 Дмитрий Пожарский (1578—1642) — русский военный и политический деятель Смутного времени, глава Второго ополчения, которое совместно с руководителем Первого ополчения Дмитрия Трубецкого освободили Москву от польско-литовских оккупантов.
 Дмитрий Кантемир (1673—1723) — молдавский и российский государственный деятель и учёный. Господарь Молдавии в 1693 году и в 1710—1711 годах.
 Дмитрий Павлович (1891—1942) — единственный сын великого князя Павла Александровича от брака с греческой принцессой великой княгиней Александрой Георгиевной, внук Александра II.

Святые 
 Димитрий Басарбовский — православный святой, почитаемый в лике преподобных.
 Димитрий Дабудский (конец III — начало IV века) — православный святой, почитаемый в лике мучеников.
 Димитрий Солунский (ум. 306) — христианский святой, почитаемый в лике великомучеников.

Церковные деятели 
 Димитрий (1914—1991) — 231-й патриарх Константинопольский (1972—1991).
 Димитрий (1846—1930) — епископ Сербской православной церкви; патриарх Сербский (Печский с 1924 года).

 Димитрий Александрийский (ум. 231) — епископ Александрийский.
 Димитрий Ростовский (1651—1709) — русский церковный деятель, епископ Русской церкви; духовный писатель, проповедник.
 Димитрий Хоматиан — архиепископ Охридский, византийский учёный, писатель, канонист, церковный и политический деятель Эпирского царства.
 Димитрий Цилибинский (XIV—XV века) — преподобный Русской православной церкви, основатель Цилибинской Архангельской пустыни.

 Димитрий (Балач) (1913—1979) — епископ Сербской свободной православной церкви, епископ Австралийский и Новозеландский.
 Димитрий (Бекярис) (род. 1948) — епископ Элладской православной церкви, митрополит Гуменисский.
 Димитрий (Беликов) (1852—1932) — деятель григорианского раскола, историк церкви, епископ Русской православной церкви, архиепископ Томский.
 Димитрий (Биакай) (1908—1985) — архимандрит Русской православной церкви заграницей, начальник Русской духовной миссии в Иерусалиме (1951—1968).
 Димитрий (Бранкович) (1868—1938) — епископ Сербской православной церкви, епископ Задарский.
 Димитрий (Бурлакис) (1921—1990) — епископ полуавтономной Критской православной церкви в составе Константинопольской православной церкви, ипертим и экзарх Карпатского моря.
 Димитрий (Вербицкий) (1869—1932) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Киевский.
 Димитрий (Вознесенский) (1871—1947) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Хайларский, викарий Харбинской епархии, духовный писатель.
 Димитрий (Галицкий) (ум. 1932) — епископ Русской православной церкви, епископ Проскуровский, викарий Подольской епархии.
 Димитрий (Гроллиос) (род. 1939) — архиерей Константинопольской православной церкви на покое; с 1980 по 2001 годы — епископ Фермский, викарий Германской митрополии.
 Димитрий (Градусов) (в схиме Ла́зарь; 1881—1956) — епископ Русской церкви; архиепископ Ярославский и Ростовский.
 Димитрий (Добросердов) (1865—1937) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Можайский, викарий Московской епархии.
 Димитрий (Дроздов) (род. 1953) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Витебский и Оршанский (Белорусский экзархат Русской православной церкви).
 Димитрий (Елисеев) (род. 1961) — архиерей Русской православной церкви, с 22 февраля 2015 года — епископ Нерчинский и Краснокаменский.
 Димитрий (Захаренгас) (род. 1965) — епископ Александрийской православной церкви; с 2004 года — митрополит Дар-эс-Саламский, ипертим и экзарх Восточной Танзании и Сейшел.
 Димитрий (Кандзавелос) (род. 1962) — епископ Константинопольской православной церкви, епископ Мокисский, викарий Чикагской митрополии Американской архиепископии.
 Димитрий (Кириаку) (род. 1974) — епископ греческой православной старостильной юрисдикции ИПЦ Греции (Синод Хризостома); с 2014 года — митрополит Американский.
 Димитрий (Ковальницкий) (1839—1913) — профессор Киевской духовной академии по древней церковной истории (с 1867).
 Димитрий (Комматас) (род. 1952) — епископ Константинопольской православной церкви, митрополит Севастийский и экзарх Пафлагонии.
 Димитрий (Кушелл) (род. 1938) — епископ Константинопольской православной церкви на покое, епископ Ксанфский.
 Димитрий (Любимов) (1857—1935) — епископ Православной российской церкви, епископ Гдовский.
 Димитрий (Маган) (1899—1970) — епископ Северо-Американской митрополии, архиепископ Филадельфийский и Пенсильванский.
 Димитрий (Муретов) (1811—1883) — архиепископ Херсонский и Одесский Православной российской церкви.
 Димитрий (Капалин) (род. 1952) — епископ Русской православной церкви, митрополит Тобольский и Тюменский. Кандидат социологических наук.
 Димитрий (Першин) (род. 1974) — иеромонах Русской православной церкви, журналист, миссионер.
 Димитрий (Плумис) (род. 1979) — митрополит Галльский Константинопольской православной церкви.
 Димитрий (Поспелов) (1861—1952) — епископ Русской православной церкви, епископ Скопинский, викарий Рязанской епархии.
 Димитрий (Псарофеодоропулос) (1902—1976) — епископ греческой старостильной юрисдикции ИПЦ Греции «матфеевцы»; митрополит Фессалоникийский, местоблюститель Афинской архиепископской кафедры.
 Димитрий (Ройстер) (1923—2011) — архиепископ Далласский и Юга Православной церкви в Америке.
 Димитрий (Рудюк) (род. 1971) — архиерей неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата, митрополит Львовский и Сокальский УПЦ Киевского патриархата.
 Димитрий (Самбикин) (1839—1908) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Казанский и Свияжский.
 Димитрий (Сеченов) (1709—1767) — епископ Русской православной церкви.
 Димитрий (Сперовский) (1865—1923) — епископ Русской православной церкви, епископ Рязанский и Зарайский. Искусствовед.
 Димитрий (Сулима) (1772—1844) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Кишинёвский и Хотинский.
 Димитрий (Тракателлис) (род. 1928) — епископ Константинопольской православной церкви, архиепископ Американский, ипертим и экзарх Атлантического и Тихого океанов.
 Димитрий (Устимович) (1749—1805) — епископ Смоленский и Дорогобужский.
 Димитрий (Шиолашвили) (род. 1961) — митрополит Батумский и Лазский Грузинской православной церкви, управляющий грузинскими приходами в Северной Америке и Канаде.
 Димитрий (Ярема) (1915—2000) — предстоятель неканонической Украинской автокефальной православной церкви с титулом «Патриарх Киевский и всея Украины».

Прочее 
 Дмитрий II — художественный фильм в жанре исторической драмы студии Грузия-фильм.
 Димитрий Солунский — русская икона домонгольского периода, написанная в XII веке.
 «Деметриус» — оставшаяся незаконченной драма Фридриха Шиллера.

См. также 
 Лжедмитрий

Примечания